ALCL steht für:
 Anaplastisch-großzelliges Lymphom, malignes T-Zell-Lymphom
 Assembly Line Communications Link, später ALDL (Assembly Line Diagnostic Link), proprietäres On-Board-Diagnose-System

AlCl steht für:
 Aluminium(I)-chlorid, anorganische chemische Verbindung des Aluminiums

Abkürzung